RZ, Rz eller rz kan syfta på: 

 Rz-lok – en svensk lokomotivtyp
 RZ – ett tyskt revolutionärt nätverk, se Revolutionäre Zellen